Chula Vista podría referirse a:

 Chula Vista, ciudad en el condado de San Diego, California;
 Chula Vista Isle, lugar designado por el censo en el condado de Broward, Florida;
 Chula vista, lugar designado por el censo en el condado de Maverick, Texas;
 Chula vista, lugar designado por el censo en el condado de Cameron, Texas;
 Chula vista, lugar designado por el censo en el condado de Zavala, Texas;
 Chula Vista-Orason, antiguo lugar designado por el censo en el condado de Cameron, Texas.
 Chula Vista-River Spur, antiguo lugar designado por el censo en el condado de Zavala, Texas.